Епаф () е син на Ио и Зевс.

Майка му е любовница на Зевс. За да я скрие от Хера, той я превърнал в крава. Въпреки това Хера я открива и я дава на чудовище. Възмутен от това, Зевс изпраща сина си Хермес и той я освобождава. След това, Хера изпраща стършел да я преследва. Преследвана Ио отива в Древен Египет, където ражда Епаф и е превърната в човек от Зевс. Ио изневерява на Зевс и от това Епаф е възмутен. Епаф е и баща на Либия (митология) и е първия митологичен цар на Египет.

В Египет Ио е почитана като Изида, а Епаф – като Хор (бог).

Древногръцка митология
Потомство на Зевс